Heart of Darkness (jogo) — jogo
 Heart of Darkness (livro) — romance escrito por Joseph Conrad
 Heart of Darkness (filme) — filme dirigido por Nicolas Roeg
 Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse — documentário sobre a produção do filme Apocalypse Now

Desambiguação